Voici la liste des planètes mineures numérotées de 10001 à 11000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

10001-10100

10101-10200

10201-10300

10301-10400

10401-10500

10501-10600

10601-10700

10701-10800

10801-10900

10901-11000 

10001-11000